Относительность:

 Относительность  — философский термин
 Общая теория относительности 
 Специальная теория относительности
 Принцип относительности
 Относительность — литография Мориса Эшера